Sjöbergagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sjöbergagölen, Småland, sjö i Uppvidinge kommun, 
Sjöbergagölen, Östergötland, sjö i Åtvidabergs kommun,  (6,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn